Федерико Балцарети (; 6. децембар 1981) бивши је италијански фудбалер који је играо као одбрамбени играч, углавном као леви бек.

Читаву своју играчку каријеру провео је у Италији. За репрезентацију Италије одиграо је 16 утакмица, и са истом је освојио сребрну медаљу на Европском првенству 2012.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Успеси

Клупски 
Јувентус
 Серија Б: 2006/07.
Рома
 Куп Италије: финалиста 2012/13.

Репрезентативни 
Италија
 Европско првенство: финалиста 2012.

Индивидуални 
 Тим године Серије А: 2011/12.

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1981.
Италијански фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Торина
Фудбалери Варезеа
Фудбалери Сијене
Фудбалери Јувентуса
Фудбалери Фјорентине
Фудбалери Палерма
Фудбалери Роме
Фудбалери на Европском првенству 2012.
Леви бекови у фудбалу
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Серије А